Wilhelm Riedel je jméno a příjmení, které mělo více nositelů:

 Wilhelm Riedel (malíř) – český malíř
 Wilhelm Riedel (podnikatel) – český průmyslník a podnikatel ve sklářství